Ме́льбурнский университе́т — государственный университет Австралии, старейший в штате Виктория. Основной кампус университета располагается в , одном из центральных районов города Мельбурна. Помимо основного кампуса в Парквилле, университет имеет ещё 6 кампусов, расположенных как в самом Мельбурне, так и в других городах штата Виктория. Член Группы восьми и Песчаниковых университетов.

В Мельбурнском университете обучаются около , персонал — . Особенно развиты в университете искусство, гуманитарные и биомедицинские науки. Входит в группу самых престижных университетов мира. В рейтинге Times Higher Education Мельбурнский университет — лучший в Австралии и Океании.

На территории университета расположен Австралийский институт математических наук.

Первым ректором университета был Редмонд Барри, верховный судья Виктории, который находился на этом посту до самой смерти.

Факультеты 

Университет включает в себя 11 факультетов и учебных подразделений:
 Факультет архитектуры, строительства и планировки (Faculty of Architecture, Building and Planning)
 Гуманитарный факультет (Faculty of Arts)
 Факультет бизнеса и экономики (Faculty of Business and Economics)
 Мельбурнская школа образования (Melbourne Graduate School of Education)
 Мельбурнская школа инженерного дела (Melbourne School of Engineering)
 Мельбурнская школа земли и окружающей среды (Melbourne School of Land and Environment)
 Мельбурнская юридическая школа (Melbourne Law School)
 Факультет медицины, стоматологии и наук о здоровье (Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences)
 Факультет естественных наук (Faculty of Science)
 Факультет ветеринарных наук (Faculty of Veterinary Science)
 Факультет Викторианского колледжа искусств и Мельбурнской консерватории (Faculty of Victorian College of the Arts and Melbourne Conservatorium of Music)

См. также

Ссылки 

 Сайт университета

Примечания 

Университеты по алфавиту
Появились в 1853 году в Австралии
Группа восьми (Австралия)
Песчаниковые университеты
Университеты Мельбурна